Putten kan syfta på:
Putten kommun i provinsen Gelderland i Nederländerna.

Putten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Putten, Småland, sjö i Vimmerby kommun, 
Putten, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Putten, Uppland, sjö i Norrtälje kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn